Erebia latifasciata är en fjärilsart som beskrevs av Hartig 1924. Erebia latifasciata ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
latifasciata